Acheux ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Somme:

Acheux-en-Amiénois
Acheux-en-Vimeu
Kanton Acheux-en-Amiénois